Thomas James peut désigner :
 Thomas James (?-1504), religieux français ;
 Thomas James (vers 1573-1629), premier bibliothécaire de la bibliothèque bodléienne ;
 Thomas James (1593-1635), navigateur anglais qui explora la baie d’Hudson en 1631 ;
 Thomas Potts James (1803-1882), botaniste américain ;
 Thomas Lemuel James (1831-1916), homme politique américain.